Q Pootle 5 ist eine britische Animationsserie für Kinder, die zwischen 2013 und 2014 produziert wurde. Sie basiert auf den gleichnamigen Bilderbüchern des Autors und Illustrators Nick Butterworth.

Handlung 
Der Außerirdische Q Pootle 5 und seinen Freunden Oopsy, Eddi, Stella, Ray, Groobie, Bud-D und Planet Dave vom Planeten Okidoki sehen den Weltraum als einen großen Spielplatz an, auf welchem man viele Abenteuer erleben kann. Dabei helfen sie auch anderen Bewohnern und Touristen und bringen den jungen Zuschauern Werte wie Freundschaft und Zusammenhalt näher.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2013 und 2014 von Q Pootle 5, Snapper Productions und Blue-Zoo Productions in dem Vereinigten Königreich produziert. Dabei sind 52 Folgen und ein Weihnachtsspecial entstanden. Die Musik stammt von dem britischen Komponisten David Schweitzer.

Erstmals wurde die Serie am 29. Juli 2013 auf BBC ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 4. Februar 2015 auf KiKA statt. Zudem wurde die Serie auf DVD und als Hörspiel auf CD veröffentlicht.

Synchronisation 

Die deutsche Fassung entstand bei der Berliner Synchron; Dialogregie führte Stefan Kaiser nach Dialogbüchern von Cornelia Steiner.

Episodenliste

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 Q Pootle 5 auf KIKA.de

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre